La Nationalliga 1942/43 fue la 46.ª temporada del Campeonato Suizo de Fútbol.

Tabla de posiciones

Referencias 
 RSSSF

1943
Fútbol en 1942
Fútbol en 1943
Suiza en 1942
Suiza en 1943